Västanfors kan syfta på:

 Västanfors – en stadsdel i tätorten Fagersta och en kyrkby i Västanfors socken
 Västanforsområdet – ett industri- och kulturhistoriskt område i Fagerstas stadsdel Västanfors
 Västanfors municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Västanfors landskommun 1927–1944
 Västanfors socken – en socken i Västmanland 1661–
 Västanfors landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1943
 Västanfors församling – en församling i Västerås stift –2006
 Västanfors kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Västanfors-Västervåla församling
 Västanfors distrikt – ett distrikt i Fagersta kommun och Västmanlands län 2016–
 Västanfors bruk – ett tidigare bruk
 Västanfors herrgård – en herrgård i Västanfors, Fagersta kommun
 Västanfors kraftstation – ett vattenkraftverk i Kolbäcksån
 Västanfors gamla kraftstation – en kraftstation
 Västanfors station – en jarenvägsstation
 Västanfors IF – en idrottsförening från Fagersta